La région Est est une des 4 régions administratives de l'Ouganda.

La capitale de la région est Jinja, deuxième ville commerciale du pays.

Elle est composée de 24 districts.

Est